Терстон има више значења:
 Округ Терстон (Вашингтон)
 Округ Терстон (Небраска)
 Терстон (Небраска)
 Терстон (Охајо)